Der Dreiband-Weltcup 2000/1 war das erste UMB/BWA-Weltcupturnier im 15. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand 2000 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup Turnier in Bogotá.

Geschichte 
Das wieder einmal durch Unstimmigkeiten zwischen der BWA und der UMB geprägte erste Dreiband-Weltcup Turnier endete mit dem dritten Weltcup-Sieg des türkischen Weltklassespielers Semih Saygıner. Bis ins Halbfinale hatte er wenig Probleme. Das Gleiche gilt für Torbjörn Blomdahl. In beiden Halbfinalspielen ging es dann über fünf Sätze. Letzt endlich sahen auch diese beiden Partien sichere Sieger. Als Favorit ging dann aber Blomdahl ins Finale das im kolumbianischen Fernsehen live übertragen wurde und rund drei Millionen Zuschauer hatte. Saygıner ging mit 2:1 Sätzen in Führung. Danach dominierte Blomdahl das Match und lag ständig in Führung. Beim Stand von 14:11 im fünften Satz verpasste er aber den Matchball. Mit vier schwierigen Punkten konnte „Mister Magic“, so der Spitzname des Türken, das Match beenden und er verbesserte sich wieder auf Platz vier der aktuellen Weltrangliste.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 18 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Dazu kommen zwei Spieler die eine Wildcard erhielten. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 
nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers
  Sang Chun Lee
  Torbjörn Blomdahl
  Marco Zanetti
  Semih Saygıner
  Dion Nelin
  Jorge Theriaga
  Daniel Sánchez
  Tonny Carlsen
  Frédéric Caudron
  Christian Rudolph
  Andreas Efler
  Louis Havermans
  Richard Bitalis
  Junichi Komori
  Henk Habraken
  Ramón Rodriguez
  Nikos Polychronopoulos
aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer
Wildcards :
 2 Teilnehmer

Qualifikation 
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der Hauptqualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2000 1
Karambolageveranstaltung 2000
Billardturnier in Kolumbien
Sportveranstaltung in Bogotá